John Dickinson kan syfta på:

* John Dickinson (1732–1808), amerikansk politiker
 John Dickinson (1782–1869), brittisk uppfinnare och företagare
 John Dickinson (född 1962), brittisk författare
 John D. Dickinson (1767–1841), amerikansk politiker